Малая Ольшанка — название населённых пунктов:

Россия 
 Малая Ольшанка — раннее название деревни Ахтуба в Аткарском уезде Саратовской губернии.

Белоруссия 
 Малая Ольшанка — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Малая Ольшанка — деревня в Солигорском районе Минской области.
 Малая Ольшанка — улица в микрорайоне Ольшанка Октябрьского района Гродненской области.

Украина 
 Малая Ольшанка — село в Золочевском районе Львовской области 
 Малая Ольшанка — село в Ольшанском районе Кировоградской области.
 Малая Ольшанка — село в Белоцерковском районе Киевской области.
 Малая Ольшанка — село в Обуховском районе Киевской области.

См. также 
 Большая Ольшанка
 Ольшанка